

События 
 
 Начало Альбигойских крестовых походов в Южную Францию (до 1229 года). Крестоносцы захватили Безье (Взятие Безье) и Каркассон (Осада Каркассона), устроив массовую расправу.
 Основан Кембриджский университет.
 Папа римский Иннокентий III короновал Оттона IV римским императором.
 1209, 1210 — Новгородские войска выступали против немецких рыцарей на территории Тормы, Уганди.
 Весна — монгольские войска под командованием Чингисхана выступили в поход против тангутского государства Си-Ся. Тангутская армия под командованием наследника престола потерпела поражение. Монголам вновь (после 1207 года) удалось занять г. Валохай (Улахай). После поражения от 50-тысячной тангутской армии у заставы Имынь (в горном проходе Алашаня), Чингисхану спустя два месяца удалось взять реванш у противника, захватить заставу и выйти к тангутской столице Чжунсину. После длительной (до начала 1210 года) осады стороны предпочли решить дело дипломатическим путём. Тангутский правитель признал зависимость от монгольского хана.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1209 году
 5 января — Ричард (король Германии), сын Иоанна Безземельного.
 Василько Константинович — первый удельный князь Ростовский (ум. в 1238).
 Сюй Хэн, китайский философ-неоконфуцианец.
 Хаджи Бекташи, суфий из Хорасана, основатель ордена бекташи.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1209 году
 2 июня — Генрих фон Тунна, 3-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Ноябрь — Филипп де Плессье, великий магистр ордена тамплиеров.
 Ранальд (король Островов).
 Раймунд Роже Транкавель — виконт Безье, Каркассона и Альби.

См. также

Примечания